Rostin steht für:

 Rościno, eine Ortschaft in der Gemeinde Białogard in Polen
 Rościn, eine Ortschaft in der Gemeinde Myślibórz in Polen

Rostin ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Rostin (1928–1991)  war ein deutscher Herausgeber, Lektor und Kulturredakteur

Roštín steht für:
 Roštín, Gemeinde in Tschechien